Seymour es uno de los personajes de la serie Futurama, creada por Matt Groening, que aparece en el episodio El Perro de Fry (Ladrido jurásico, en España) y en simpsorama.

Historia
Seymour fue el perrito de Philip J. Fry antes de que este quedara congelado en una cámara criogénica a fin de año 1999. Era julio de 1998 y luego de que Fry fuese víctima de otra broma de pedidos de pizza, en la cual debe entregarle una a un tal Seymour Diera (acronismo de si mordiera) (Seymour Asses en la versión norteamericana), se queda sentado en un callejón comiendo esa pizza cuando un perro flacucho color amarronado, con algunas manchas más oscuras, se le acerca. 
Fry le convida unas porciones y le dice que es "un perro auténtico que no se inclina ante nadie", éste se encariña, lo sigue hasta Panucci's (pizzeria donde trabajaba Fry) y se convierte en su mascota. 
Fue el mejor amigo de Fry, al cual le era fiel de tal manera que al final del capítulo de Futurama, que muestra su historia, se transformó en el más triste de toda la serie, viendo como el pequeño canino espera en la puerta de Panucci's la vuelta de Fry por doce años hasta su propia muerte.
Esta línea de tiempo es alterada cuando Fry viaja al pasado debido al Código del tiempo y Seymour Diera vive con Fry hasta los 15 años hasta que Bender quien estaba siendo controlado mentalmente trata de asesinar a Fry y le dispara al edificio de pizza con lo que Seymour Diera se fosiliza 
Su nombre original es Seymour Asses ("See more asses") a pesar de que en español se ha traducido como "Seymour Diera" ("Si mordiera").

Amoríos
Seymour alguna vez tuvo una intimidad con la pierna de un saxofonista errante.

Habilidades y características
Aprendió a cantar "Walking on Sunshine" de Katrina & The Waves con el ladrido. Nadaba en la olla donde se hacía la salsa para pizza en Panuci's mientras comía las albóndigas que había dentro y/o se orinaba. 
Olía a mojado aunque estuviera seco y amaba perseguir al autobús número 29.

Apariciones en la serie

En el episodio Ladrido jurásico
Fry encuentra el fósil de Seymour en una exposición de una pizzería de siglo XX (casualmente Panucci's) y a lo largo de este se cuenta la historia de Seymour mientras paralelamente en el futuro ven la forma de poder clonarlo con los recuerdos verdaderos del perro. Si bien encuentran la forma al final Fry decide no hacerlo ya que ve que Seymour vivió doce años más y destruye la máquina de clonación. Triste y especulando que el perro en el lapso de ese tiempo lo había olvidado ("Jamás lo olvidaré, pero el me olvidó hace mucho, mucho tiempo" dijo Fry). Luego se despide de éste y deja el fósil sobre la mesa, y empieza la secuencia triste del final del capítulo.

Tal era el cariño de Fry hacia Seymour Diera que Bender siente celos, hasta que realmente lo comprende.

En la película El gran golpe de Bender
Futurama: Bender's Big Score; Philip J. Fry viaja al pasado, y al día siguiente de viajar al pasado vuelve a viajar de nuevo al pasado para comerse una pizza caliente. En ese momento hay tres Philip J. Fry: el que se 'congeló' en el crío-tubo inicialmente para despertar en el futuro; el que se come la pizza caliente y se esconde en el crío-tubo con el mismo cuerpo de él (para despertar después que Fry hiciera su viaje al pasado); y el Fry que se queda en el pasado para olvidar a Turanga Leela. El Philip J. Fry que se queda en el pasado se reencuentra con Seymour Diera. Doce años después, Bender Bending Rodríguez encuentra a Philip J. Fry para matarlo con un arma del futuro. En la explosión, Seymour Diera queda fosilizado y Philip J. Fry pierde el cabello y le cambia la voz. Philip J. Fry se cambia el nombre por Lars y se 'congela' en una cámara criogénica para despertar en el futuro y seducir a Turanga Leela y casi llegar a casarse con ella.

Seymour tenía tres años cuando Philip J. Fry desapareció, murió a la edad avanzada de quince.

Simbología
La historia de la lealtad de Seymour Diera con respecto a Fry está inspirada en la de otro perro famoso, el japonés Hachikō, de la raza Akita Inu, que esperó el regreso de su dueño -a la estación de Shibuya- por casi diez años desde su muerte.

Enlaces relacionados 
 El juego de Bender (IMDb).
 El juego de Bender (Wiki).
 Ladrido Jurásico.
 Philip J. Fry.

Personajes de Futurama